Der Begriff Forsthaus Brand bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Radeland, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Forsthaus Brand (Baruth/Mark)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Krausnick der Gemeinde Krausnick-Großwasserburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Forsthaus Brand (Krausnick-Groß Wasserburg)
 Forsthaus Hiddenserborn im Schaumburger Wald, Gem. Meerbeck, Lkr. Schaumburg, Niedersachsen, wurde und wird auch Forsthaus Brand genannt